Banc de Sang i Teixits, organisme del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que gestiona les donacions de sang i de teixits
 Teràpia breu estratègica (del seu nom en anglès Brief Strategic Therapy), tractament de psicoteràpia
 Arbre binari de cerca (del seu nom en anglès Binary Search Tree), estructura de dades d'arbre binari totalment ordenada
 Somatotropina bovina (del seu nom en anglès Bovine Somatotropin), hormona produïda per la glàndula pituïtària del bestiar
 Bst. també és l'abreviatura de la bustamita, mineral de la classe dels inosilicats
 bst també és el codi ISO 639-3 del basketo, llengua parlada a Etiòpia
 .bst també és l'extensió dels fitxers d'estil de BibTeX, programari bibliogràfic